La Coppa Davis 1986 è stata la 75ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 71 nazioni: 16 nel Gruppo Mondiale, 33 nella zona europea, 13 nella zona dell'est e 9 della zona americana. La zona africana è stata aggiunta come girone per qualificarsi per la zona europea. Nella finale disputata dal 26 al 28 dicembre al Kooyong Stadium di Melbourne in Australia, l'Australia ha battuto la Svezia.

Gruppo Mondiale

Tabellone

Finale

Qualificazioni al Gruppo Mondiale

Date: 3-5 ottobre

 India, Paraguay, Spagna e Germania dell'Ovest rimangono nel Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1987.
 Danimarca (EUR), Ecuador (AME), Nuova Zelanda (EAS) ed Unione Sovietica (EUR) retrocesse nei gruppi zonali della Coppa Davis 1987.

Zona Americana 

Squadre partecipanti
  — promossa al Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1987

Zona dell'est 

Squadre partecipanti
 
 
  — promossa al Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1987

Zona Europea

Zona africana 
Squadre partecipanti
 
 
 
 
 
  — promossa al Tabellone principale della zona europea
 
 
  — promossa al Tabellone principale della zona europea

Zona A 
Squadre partecipanti
 
 
 
 
 
  — promossa al Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1987

Zona B 
Squadre partecipanti
 
 
 
 
 
  — promossa al Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1987

Collegamenti esterni 
 

Tennis nel 1986
 1986